Die Ekstraklasa 2016/17 war die 83. Spielzeit der höchsten polnischen Fußball-Spielklasse der Herren seit ihrer Gründung im Jahre 1927. Die Saison begann am 16. Juli 2016 und endete am 4. Juni 2017. Insgesamt nehmen sechzehn Vereine an der Saison 2016/17 teil. 

Platz Eins qualifizierte sich für die UEFA Champions League 2017/18, der zweite Platz und dritte Platz für die UEFA Europa League 2017/18. Die beiden letzten Vereine stiegen in die 1. Liga ab. Titelverteidiger war Legia Warschau. Aufsteiger aus der zweiten polnischen Liga waren Arka Gdynia und Wisła Płock.

Stadien und Spielorte 
Insgesamt nahmen 16 Mannschaften an der Meisterschaft teil, wovon 14 bereits in der letzten Saison in der Ekstraklasa spielten.

Vorrunde

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Endrunde

Meisterrunde 
Die acht bestplatzierten Vereine der Vorrunde erreichten die Meisterrunde, in der es neben der Meisterschaft auch um die internationalen Plätze im Europapokal geht. Der Meister qualifiziert sich für die Champions League und die beiden Mannschaften auf den Plätzen zwei und drei für die Europa League.

Gespielt wurde eine weitere Einzelrunde zwischen den acht Vereinen, wobei die Punkte jeder Mannschaft aus der Vorrunde durch zwei geteilt wurden.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Punkte aus Vorrunde – 3. Direkter Vergleich aus Vorrunde (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore – 6. Fair-Play

Kreuztabelle

Abstiegsrunde 
Die Teams auf den Plätzen 9 bis 16 der Vorrunde erreichten die Abstiegsrunde. Nach Abschluss der Runde stiegen die zwei Letztplatzierten in die zweitklassige 1. Liga ab.

Gespielt wurde eine weitere Einzelrunde zwischen den acht Vereinen, wobei die Punkte jeder Mannschaft aus der Vorrunde durch zwei geteilt wurden.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Punkte aus Vorrunde – 3. Direkter Vergleich aus Vorrunde (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore – 6. Fair-Play

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Tabelle und Resultate der Ekstraklasa 2016/17 auf 90minut.pl

Einzelnachweise 

2016
Fußballsaison 2016/17